Qeqertaralaat bezeichnet:
 Qeqertaralaat (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaralaat (Inselgruppe, bei Itilleq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaralaat (Inselgruppe, Maniitsorsuaq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland